Бальови или Балеви са стар български род от град Златица.

Според някои сведения родът води началото си от град Копривщица, откъдето през първата половина на 19 век потомците му се преселват в Златица.

От него произхождат по бащина линия кинооператорът Цанчо Цанчев и синът му Димитър Цанчев, български дипломат, както и Дончо Балев, кмет на Златица от 1950 до 1955 г.

Български фамилни имена
Български родове